Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luis Morejon che ha battuto in finale Jérôme Golmard che si è ritirato sul punteggio di 6-4, 5-6.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (primo turno)
 Mauricio Hadad (secondo turno)
 Leander Paes (semifinali)
 Óscar Ortiz (quarti di finale)

 Jérôme Golmard (finale)
 Eyal Ran (secondo turno)
 David Nainkin (primo turno)
 Sergio Cortés (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 1995